Zumpango è un toponimo molto diffuso nei paesi di lingua spagnola e lingua nahuatl.

Geografia 
Guatemala
 Sumpango – comune del dipartimento di Sacatepéquez
Messico
 Zumpango – comune nello stato federale del Messico
 Zumpango de Ocampo – città nello stato federale del Messico
 Zumpango del Río – capoluogo del comune di Eduardo Neri nello stato del Guerrero
 Lago di Zumpango – lago nello stato federale del Messico
 Regione di Zumpango – regione nello stato federale del Messico